Hyponephele gaillardi är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1929. Hyponephele gaillardi ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
gaillardi